O Linux Acessível (originalmente conhecido pela nomenclatura linuxacessivel.org) foi uma distribuição do sistema operacional de código aberto Ubuntu GNU/Linux, com suporte de longa duração (em inglês: Long Time Suport - LTS) e destinado para pessoas com deficiência visual (total, parcial ou surdo-cegueira).

Este projeto possuiu, como objetivo maior, a análise dos recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, visando a sua usabilidade desde o carregamento e inicialização do sistema.

O resultado obtido foi além de uma distribuição GNU/Linux baseada no Ubuntu, pois os seus recursos destinavam-se às pessoas com deficiência visual poderem usar de um sistema operacional voltado para o seu cotidiano.

Sistema

Características 
Este projeto com base no Ubuntu GNU/Linux possuía como principais diferenças:

 a seleção de programas instalados permitia maior compatibilidade com o leitor de telas de código aberto Orca;
 alguns programas eram alterados, visando a melhor usabilidade de um deficiente visual;
 atualizações de acessibilidade independentes do Ubuntu GNU/Linux, por meio de canal próprio da distribuição;
 o Orca era ajustado para funções administrativas;
 pequenos scripts foram desenvolvidos para melhorar a acessibilidade e uso do sistema;
 as teclas de atalhos possuíam diversas funcionalidades para este sistema operacional;
 tema de tela criado visando, especificamente, as pessoas com visão reduzida;
 o sistema era configurado para carregar em português ou espanhol, com o Orca ativo desde o seu carregamento;
 recursos de acessibilidade para ampliação da tela, durante a sessão do usuário;
 ativação da linha (display) Braile para leitura de tela.

Live CD 
Este projeto era distribuído no formato Live CD, contendo todos os aplicativos básicos para uso (navegador web, edição de texto, planilha eletrônica, comunicador instantâneo, entre outros). Os programas estavam ajustados para usabilidade, por meio dos leitores de código aberto Orca (em tela) e Braile (em linha).

Sendo um dos seus principais focos, esta distribuição visou a portabilidade de acessibilidade ao deficiente visual. Com este princípio, e a partir de um Live CD, o sistema e arquivos podiam ser guardados em um pendrive e usados posteriormente em qualquer computador.

Eco Sistema Social 
O Linux Acessível possuía um eco sistema social colaborativo contendo suporte, documentação e divulgação, que se desenvolveu através da lista de discussão para suporte aos usuários, no qual existia o contato direto com a equipe deste projeto por diversos canais.

Atualidade 
Seus criadores originais se afastaram do projeto desta distribuição, entre o final de 2011 e início de 2012. A última versão estável do mesmo foi lançada em 2010 (sendo esta a 2.0). Desde então, não surgiram novas versões do Linux Acessível.

Atualmente existem outras distribuições Linux voltadas para a mesma finalidade que a deste projeto, como por exemplo a Vinux e o Brasillinux Dosvox.

Ver também 
 Linux
 Linux Foundation
 Debian

Ligações externas 
 Site Distro Watch (em inglês)

Ubuntu_Linux
Distribuições_Linux
Distribuições_Linux_descontinuadas
Distribuições_Linux_do_Brasil
Sistemas_operativos